Burgum steht für:
 Burgum (Tytsjerksteradiel), Ort in den Niederlanden
 Doug Burgum (* 1956), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker